Кевин Рейнольдс (; род. ) — канадский фигурист, выступавший в мужском одиночном катании. Чемпион четырёх континентов (2013), серебряный призёр Олимпийских игр 2014 в командных соревнованиях, многократный серебряный (2012—2014, 2017) и бронзовый (2010) призёр чемпионатов Канады, бронзовый призёр чемпионата четырёх континентов 2010 года. Известен сложными прыжками и исполнением двух четверных прыжков в короткой программе.

Рейнольдс — первый фигурист, исполнивший два четверных прыжка в короткой программе (четверной сальхов — тройной тулуп, четверной сальхов) (Skate Canada 2010). Первый фигурист, который исполнил пять четверных прыжков в одном соревновании (два в короткой, три в произвольной программе) (Чемпионат четырёх континентов 2013).

По состоянию на 20 апреля 2017 года занимал 30-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ИСУ).

Биография 

Кевин Рейнольдс родился в Северном Ванкувере (провинция Британская Колумбия). На данный момент проживает в Кокуитламе, где жил со своим братом Райаном.

Рейнольдс начал кататься в 5 лет, с 9 лет тренировался у Джоан Маклеод. В 2001 году Кевин выиграл чемпионат Канады на уровне Juvenile, в 2003 — чемпионат Канады на Novice уровне. В следующем году занял четвёртое место на юниорском чемпионате Канады и был отобран в юниорскую сборную Канады. Выступал на юниорском этапе Гран-при, где занял пятое место. В 2005 году на юниорском чемпионате Канады занял второе место. 

С 2006 года стал участвовать во взрослых турнирах. На чемпионате Канады 2006 занял 9 место, в 2007 — одиннадцатое. В сезоне 2006-07 выиграл этап юниорского Гран-при в Мексике, в Тайбэе занял второе место. В финале юниорского Гран-При занял третье место.
Первый подиум на национальном чемпионате пришёл в 2010 году, Кевин Рейнольдс занял 3 место. В том же году он поехал на чемпионат мира 2010, где занял 11 место. В 2011 году занял четвёртое место на чемпионате Канады и 20 место на чемпионате мира. В сезоне 2011-12 выступал на этапе  Гран-при в Китае, где занял 7 место. На этапе Гран-при во Франции снялся в произвольной программе. На чемпионате Канады выиграл серебро, занял 8 место на чемпионате четырёх континентов и 12 место на чемпионате мира.

После олимпийский сезон 2014/2015 года он пропустил, выступив лишь в октябре 2014 года на домашнем турнире в Барри, где замкнул шестёрку.

В конце апреля 2015 года он перенёс операцию. В январе 2016 года на национальном чемпионате занял третье место. Через месяц он выступил на континентальном чемпионате, где оказался за чертой десятки.

Новый предолимпийский сезон канадский фигурист начал на Мемориале Непелы в Словакии, после короткой программы он шёл на втором месте, но не совсем удачно откатал произвольную программу и в итоге так и остался на втором месте. В конце октября канадский фигурист выступал на домашнем этапе Гран-при в Миссиссоге, где на Кубке федерации Канады занял третье место. В конце января в Оттаве состоялся очередной национальный чемпионат, на котором Кевин уверенно финишировал вторым месте. В феврале фигурист выступал в Канныне на континентальном чемпионате, который он завершил в середине турнирной таблице. В конце марта он выступил на мировом чемпионате в Хельсинки, где фигуристу удалось занять место в десятке. При этом он способствовал для своей страны получению двух мест на предстоящей Олимпиаде в Южной Кореи и улучшил свои прежние спортивные достижения в сумме. Через три недели после этого фигурист был отправлен на командный чемпионат мира, где выступил очень не успешно, набрав одно из наименьших количества баллов.

В начале октября он начал новый олимпийский сезон в Эспоо, на Трофее Финляндии, где финишировал во второй десятке. Через месяц фигурист выступил на китайском этапе серии Гран-при в Пекине, где финишировал в середине таблицы. В конце ноября на американском этапе в Лейк-Плэсиде он финишировал в середине турнирной таблицы. В начале 2018 года на национальном чемпионате он выступил не совсем удачно, став только пятым. Канадская федерация на континентальный чемпионат отправила второй состав, в которую также вошёл Рейнольдс. Однако там, в Тайбэе он выступил лучше всех канадцев и финишировал в середине десятки лучших фигуристов-одиночников.

19 декабря 2018 года объявил о завершении карьеры.

Результаты

Результаты после 2012 года

Результаты до 2012 года

Примечания

Ссылки 

 
 Перед Финалом. https://web.archive.org/web/20140222144018/http://www.sporturala.ru/index.php/figurnoekatanie/40-figurnoekatanie/1231-pered-finalom

Фигуристы Канады
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2014 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2014 года